Johann Röchling ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Röchling (1703–1780), deutscher Berghauptmann, Kammerrat und Werksdirektor
 Johann Jacob Röchling (1746–1822), Kaufmann, Bürgermeister von Saarbrücken und Völklingen